Die Liste der saarländischen Fußballnationalspieler gibt einen Überblick über alle 44 Fußballspieler, die zwischen November 1950 und Juni 1956 in der saarländischen Nationalmannschaft und der B-Auswahl des Saarlandes eingesetzt wurden. Berücksichtigung finden die insgesamt 19 Länderspiele der A-Nationalmannschaft sowie das einzige B-Länderspiel am 1. Mai 1955. Rekordspieler ist Waldemar Philippi mit 18 Einsätzen, Rekordtorschützen sind Herbert Binkert und Herbert Martin mit jeweils sechs Treffern. Jüngster Spieler war Heinz Vollmar mit 19 Jahren und 166 Tagen bei seinem ersten Einsatz, während Heinrich Schmidt bei seinem einzigen Einsatz mit 38 Jahren und 316 Tagen der älteste Nationalspieler war.

Liste der Nationalspieler 
 Nationalspieler: Nennt den Namen des Nationalspielers. Akteure, die nur in der B-Nationalmannschaft eingesetzt wurden, sind kursiv markiert.
 Positionen: Gibt die Positionen innerhalb der Schottischen Furche an, auf welchen der Spieler in der Nationalmannschaft vorwiegend zum Einsatz kam.
 Geburtsdatum und Todesdatum: Nennt das Geburts- und Sterbedatum des Spielers. Sechs Spieler leben derzeit (Stand: Juni 2019) noch.
 Einsätze und Tore: Nennt die Zahl der Einsätze und erzielten Tore des Spielers für die A-Nationalmannschaft.
 Erstes Spiel und Letztes Spiel: Nennt das Datum des ersten und letzten Länderspiels.
 Saarland B: Nennt die Zahl der Einsätze in der B-Nationalmannschaft, in Klammern angegeben ist die Zahl der erzielte Tore für diese.
 Vereine: Nennt in chronologischer Reihenfolge alle Vereine, bei denen der Spieler im Zeitpunkt der absolvierten Länderspiele unter Vertrag stand.

Literatur 
 Saarländischer Fußballverband (Hrsg.): Saarfußball. 5 Jahre in der FIFA. Saarbrücken 1957, S. 56–57.
 Martin Neu: Die 44 Nationalspieler des SFB von A wie Altmeyer bis Z wie Zägel. saar-nostalgie.de, 31. Dezember 2016; abgerufen am 22. Februar 2017.

Saarland
!